Шарро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 115 км на захід від Пуатьє, 17 км на північ від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 747 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1946,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Шаррон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шаррон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта